Piazza Santo Stefano – piazza di Bologna
 Piazza Santo Stefano – frazione di Cernobbio
 Piazza Santo Stefano – piazza di Firenze